Сергей Николаевич Ла́зарев:
 Лазарев, Сергей Николаевич (1876—?) — полковник, Георгиевский кавалер.
 Лазарев, Сергей Николаевич (род. 1952) — российский парапсихолог, писатель.